Ря́бчик Северцо́ва, или Королько́вия Северцова () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства . Ранее выделялся в монотипный род Корольковия (Korolkowia).

Распространение и экология 
Рябчик Северцова — эндемик Средней Азии. Распространён на западе Тянь-Шаня, на севере Памиро-Алая. Описан с Каратау.

Произрастает по предгорьям, на глинистых и каменистых склонах.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение, достигающее 25—50 (иногда 70) см в высоту. Стебель прямой, голый, толстый, бледно-зелёный, в нижней, неолиственной части, сиреневатый. Листья покрытые сизоватым налётом, в основном очерёдные, в нижней части иногда супротивные, полустеблеобъемлющие, с островатым концом, кверху уменьшающиеся и переходящие в прицветники. Луковица шаровидная, жёлтого цвета, 3—5 см в диаметре, одночешуйчатая.

Цветки поникшие, собранные в рыхлую кисть, двух типов: нижние обоеполые, верхние — только мужские. Околоцветник из шести свободных листочков зеленовато- или красновато-бурого цвета продолговато-обратнояйцевидной формы, 1,5—2,5 см длиной. Тычинки в количестве 6, короче листочков околоцветника, с колеблющимися пыльниками. Пестик с усечённым рыльцем, опадающий. Завязь трёхгнёздная, со множеством семязачатков.

Плод — шестикрылая коробочка 3—5 см в ширину и высоту, раскрывается по гнёздам. Семена плоские.

Значение 
Рябчик Северцова может использоваться в качестве декоративного садового растения. Он нетребователен к уходу.

Сырые луковицы очень горькие на вкус, в Узбекистане иногда используются в пищу с хлебом. В них содержатся алкалоиды, действующие на центральную нервную систему и сердце. Используются в народной медицине как потогонное. Из различных частей растения выделено более 20 алкалоидов, наиболее известный среди которых — алгинин.

Классификация

Синонимы

Таксономия 
Вид Рябчик Северцова входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 
 

Рябчик
Флора Средней Азии
Декоративные садовые растения
Ядовитые растения
Лекарственные растения
Таксоны растений, названные в честь людей